Ángelus puede referirse a:

 La devoción católica Ángelus; 
 El cuadro de Jean-François Millet, El Ángelus; o
 El personaje de Buffy the Vampire Slayer, Angelus.